Писаревський — українське прізвище. Відомі носії:

 Писаревська Любов Василівна (1951) — українська радянська діячка, електрозварниця.
 Писаревський Гліб Олегович (* 1976) — російський важкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року, призер чемпіонату Європи.
 Писаревський Ілля Матвійович — доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України
 Писаревський Петро Степанович (1820—1871) — український поет.
 Степан Писаревський (1780-ті—1839) — український драматург, поет (псевдонім Стецько Шереперя), священник.

Див. також 
 Писарев
 Писаренко

Примітки 

Українські прізвища